

Cinema 
 Burning – film del 2018 diretto da Lee Chang-dong

Informatica 
 Burning – processo di masterizzazione

Musica 
 Burning – album dei Wildlife del 1980
 Burning – singolo degli Accept del 1981
 Burning – singolo di Maria Arredondo del 2004
 Burning – singolo degli Alcazar del 2009